«Лучафэрул» ( «Утренняя звезда») — поэма Михая Эминеску, одна из признанных вершин его творчества и румынской поэзии в целом. Работу над поэмой поэт начал в 1873 году и закончил перед публикацией в 1883 году.

Признание 
 Академия рекордов (World Records Academy) в январе 2009 года вынесла своё заключение о том, что «Лучафэрул» является самым длинным стихотворением о любви.
 Одноимённый Кишинёвский ТЮЗ.

Примечания

Ссылки 
 Кто перевел Еминеску? // АиФ 12/08/2015
 Поэма «Лучафэрул» (перевод Александра Бродского)
 Поэма «Лучафэрул» (перевод Юрия Кожевникова)
 Поэма «Лучафэрул» (перевод Григория Перова)
 Поэма «Лучафэрул» (перевод Д. Самойлова)
 Поэма «Лучафэрул» (вольный перевод Руслана Строинского)

Поэмы 1883 года
Литературные произведения Румынии